Pedigri  (din : genealogie, origine) se poate referi la:

 Genealogie
 Pedigri – document care arată lista strămoșilor unui animal, concepută pentru a garanta puritatea unei anumite rase;

Pedigree (conform grafiei englezești) se poate referi la:
 Ahnentafel în  – sistem de numerotare după metoda Sosa-Stradonitz
 Arbore genealogic în  – lista strămoșilor unui animal, concepută pentru a garanta puritatea unei anumite rase
 Arbore genealogic în  

 Altele
 Pedigree – marcă de hrană pentru câini a producătorului Mars Incorporated